Osoby noszące nazwisko Daniels:
 William H. Daniels (1901-1970) – amerykański operator filmowy
 William Daniels (ur. 1927) – amerykański aktor
 Anthony Daniels (ur. 1946) – angielski aktor
 Jeff Daniels (ur. 1955) – amerykański aktor

Miejscowości w USA:
 Daniels – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Raleigh
 Daniels – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett

Gminy w USA:
 Daniels (ang. Daniels Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Daniels (ang. Daniels County) – w stanie Montana